Kirkjufell kan syfta på följande platser:

Island 

 Kirkjufell, berg i Västlandet, 
 Kirkjufell, Suðurland, berg i Suðurland,